Людмила Храмова () — российская дзюдоистка, чемпионка и призёр чемпионатов России, бронзовый призёр чемпионата Европы, бронзовый призёр чемпионата мира среди военнослужащих, серебряный призёр всемирных игр военнослужащих, мастер спорта России международного класса.

Биография 
В детстве её не приняли в секцию спортивной гимнастики. Тогда она стала заниматься теннисом. Но когда ей было 12 лет, ей попалось на глаза объявление о приёме в секцию дзюдо. В 1996 году переехала в Самару. Завершила спортивную карьеру.

Спортивные результаты 
 Чемпионат России по дзюдо 1996 — 
 Чемпионат России по дзюдо 1998 — 
 Чемпионат России по дзюдо 1999 — 
 Чемпионат России по дзюдо 2002 — 
 Чемпионат России по дзюдо 2003 —

Примечания

Ссылки 
 
 

Дзюдоисты по алфавиту
Чемпионы России по дзюдо